Вейхеро́во (, ), Нойштадт () — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Вейхеровский повят. 

Город имеет статус городской гмины. Занимает площадь 25,65 км². Население — 47 159 человек (на 2006 год).

История 
Основан в 1643 году польским воеводой Эрнестом Вейхером.  В 1650-м получил статус города. Назывался также Новым Городом в противовес «старого» Пуцка.Находился в собственности семей разных магнатов. После Первого раздела Польши в 1772-м году отошёл к Пруссии и стал называться Нойштадт. В 1870 году построена железная дорога, соединяющая Гданьск и Слупск. Началось интенсивное экономическое развитие. В 1920 году город возвратился в состав Польши. 
 11 марта 1945 года во время наступления на этот город танк старшего лейтенанта Д. Б. Дмитриевского был подбит, сам он получил смертельное ранение и скончался по дороге в госпиталь, посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Климат 
Близкое расположение Балтийского моря существенно влияет на климат города. Июль самый жаркий месяц с температурой +13°С...+22°С. Январь — самый холодный с температурой -6°С...+1°С. Средняя температура +7°С, годовая влажность 660 мм.

Демография 
Данные 31 декабря 2016:

 Возрастная пирамида жителей в 2014 году.

Города-побратимы 
 : Поставы

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница города

 
Повятовые центры Поморского воеводства